Geuro je uvažovaná alternativní měna, která by platila pouze v Řecku, a to paralelně s eurem. Její zavedení navrhli v květnu 2012 experti Deutsche Bank v rámci řešení řecké dluhové krize.

Návrhy platidel
Řecko